Ел Боске има више значења:

 Ел Боске
 Ел Боске (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Боске (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Ел Боске (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Ел Боске, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Боске (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боске (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боске (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боске (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боске (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боске (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Боске (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Боске (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Боске (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Боске (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Боске, Рапамамбе (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Боске (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Боске (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Боске (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Боске (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Боске (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Боске (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Боске (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Боске (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Боске (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Боске (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Боске (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Боске (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Боске (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Боске, Ел Каскарон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Боске (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Боске, Каље Кинсе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Боске (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Боске (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Боске (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Боске (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Боске (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Боске (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику